ČEZ Aréna (Ostrawa)
 ČEZ Aréna (Pardubice)
 ČEZ Aréna (Pilzno)